Кайта-Шор — название рек:

Россия 
 Кайта-Шор (приток Малой Роговой) — река.
 Кайта-Шор (приток Сёйды) — река.